Namenstage K
Namenstage